Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie – czternasty tom serii książek science fiction dla dzieci i młodzieży Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika. Premiera odbyła się 18 listopada 2015 roku. Książka liczy 432 strony.

Rozdziały 

 Nie widzę szans na wymyślenie czegoś rozsądnego
 Skąd wiedzieli, że będziemy szukali pracy?
 Dasz sobie radę. To łatwizna
 To nie może być zbieg okoliczności
 Pocieszajcie go w moim imieniu
 Cóż za brak kultury!
 Wcześniej tego nie robiła
 Czy to ma być przymusowe?
 Już kiedyś się spotkaliśmy
 Co my właściwie robimy?
 Każde miejsce będzie lepsze od tego
 Szkoda, że to wszystko zapomnę
 A może ten typ tak ma?
 A jeśli nam się nie uda...
 Net by tego nie napisał

Epilog

Przypisy

Bibliografia 

Felix, Net i Nika
Powieści z 2015
Powieści, których akcja toczy się w Londynie